В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1076 году.
См. также: :Категория:Умершие в 1076 году

Февраль 

 27 февраля — Годфрид Горбатый — герцог Нижней Лотарингии (как Готфрид III), герцог Сполето (как Готфрид II), граф Вердена (как Готфрид IV), маркграф Антверпена (как Готфрид IV), маркграф Тосканы (как Готфрид II) с 1069 года

Март 
 18 марта — Ирменгарда Анжуйская — герцогиня-консорт Бургундии (1048—1076), жена герцога Роберта I Старого
 21 марта — Роберт I Старый — герцог Бургундии с 1032 года, родоначальник Старшего Бургундского дома

Апрель 
 18 апреля — Беатрис де Бар — маркграфиня-консорт Тосканы и герцогиня-консорт Сполето (1037—1052), жена Бонифация III Каносского, регент Тосканы и Сполето с 1052 года

Май 
 25 мая — Рамон Беренгер I Старый — граф Барселоны и Жироны с 1035 года, граф Каркасона и Разеса с 1067 года.
 31 мая — Вальтеоф — англосаксонский аристократ, первый граф Хантингдон (1065—1075), граф Нортумбрии (как Вольтеоф II) (1072—1075). Казнён

Июнь 
 4 июня — Санчо IV Пеньяленский — король Наварры с 1054 года. Убит

Декабрь 
 27 декабря — Святослав Ярославич — князь Черниговский (1054—1073), великий князь Киевский (1073—1076)

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Маркварт — герцог Каринтии (1073—1076)
  — епископ Камбре (1049—1076), святой Римско-католической церкви.
 Юдит д’Эврё — первая графиня-консорт Сицилии (1072—1080), жена Рожера I

См. также 
 Список умерших в 1075 году
 Список умерших в 1077 году

1076